Ibis je dolgonog ptič.

Drugi pomeni:

 Ibis (mitologija), egipčanska sveta žival
Input Output Buffer Information Specification, model za simulacijo polprevodnikov
Ibis (band), italijanska glasbena skupina
Hotel Ibis, hotelska družba
Ibis (journal), revija Britanske zveze ornitologov
IBIS (journal2), spletna znanstvena revija International Journal of Interoperability in Business Information Systems
Ibis (Ovid), edina ohranjena pesem, ki jo je v elegijskih distihih napisal rimski pesnik Ovid
Ibis Aerospace, češko-tajvanska aeronavtična družba
Aero Ae 270 Ibis, oznaka za češko civilno letalo v razvoju